Stany Zjednoczone:
 Stronach – jednostka osadnicza w Michigan
 Stronach – miejscowość w Pensylwanii

Osoby:
 Belinda Stronach – kanadyjska polityk
 David Stronach – brytyjski archeolog

Inne:
 Team Stronach – austriacka partia polityczna

Zobacz też:
 Iselsberg-Stronach